Беркетов — фамилия; имеет женскую форму Беркетова.
 Беркетов, Александр Николаевич (1975—2022) — российский футболист, тренер.
 Беркетов, Сапарбек Султанович (род. 1933) — директор Павлодарского алюминиевого завода, лауреат Государственной премии СССР.